Trolldalen kan syfta på:

 Trolldalen, Lidingö – en småort på Lidingö
 Trolldalen, Dalarna – dalgång och naturreservat i Gagnefs kommun, Dalarna
 Trolldalen, Nacka - skog och dalgång på Henriksdalsberget i Nacka kommun
 Trolldalen (naturreservat) – dalgång och naturreservat i Örebro kommun
 Trolldalen, Bollnäs kommun – dalgång i Bollnäs kommun, inte långt från Växbo